Андрі́й І́горович Ші́хт ( — ) — український військовик, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1991 року в місті Трускавець Львівської області, до 2006-го навчався в Трускавецькій ЗОШ № 3, закінчив Трускавецьку загальноосвітню школу-гімназію № 2. Від 2009 року — в Збройних Силах України. 2013 року закінчив факультет ракетних військ і артилерії, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, здобув спеціальність «управління діями артилерійських підрозділів».

Протягом 2013—2014 років проходив службу на посаді командира взводу управління мінометної батареї, гірсько-піхотний батальйон 36-ї окремої бригади берегової оборони ВМС ЗСУ, село Перевальне Сімферопольського району. Навесні 2014 року після окупації АР Крим російськими військами виїхав до міста Миколаїв.

З кінця 2014 року брав участь у боях на сході України; старший лейтенант, командир 1-ї гаубичної самохідно-артилерійської батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 1-го окремого батальйону, 36-та окрема бригада морської піхоти.

11 грудня 2015 року загинув при виконанні бойового завдання поблизу смт Мангуш.

14 грудня 2015-го похований на Новому кладовищі міста Трускавець (згідно з іншими даними — на кладовищі в селі Станиля).

Без Андрія лишились мама, батько Ігор Васильович, брат-близнюк.

Нагороди та вшанування 
 16 березня 2016 року на фасаді Трускавецької загальноосвітньої школи № 3 відкрито меморіальну дошку Андрію Шіхту.

Примітки

Джерела 
 Український Меморіал
 Книга пам'яті 
 Небесна Гвардія
 Про зарахування на квартирний облік 

Уродженці Трускавця
Випускники Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Померли в Мангушському районі
Поховані у Трускавці